Улица Само́йловой — название улиц в различных населённых пунктах России, присвоенное в память об участнице революционного движения в России Конкордии Николаевне Самойловой (1876—1921).

 Улица Самойловой — улица в Мурманске.
 Улица Самойловой — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Самойловой — улица в Смоленске.